Stati Uniti d'America
 Lewiston – CDP della Contea di Trinity, California
 Lewiston – città della Contea di Nez Perce, Idaho
 Lewiston – città della Contea di Androscoggin, Maine
 Lewiston – città della Contea di Winona, Minnesota
 Lewiston – villaggio della Contea di Pawnee, Nebraska
 Lewiston – città (town) della Contea di Niagara, New York
 Lewiston – villaggio (village) della Contea di Niagara, New York
 Lewiston – città della Contea di Cache, Utah
 Lewiston – città della Contea di Columbia, Wisconsin